Wilamowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wilamowice, ville et siège de la gmina de Wilamowice dans la voïvodie de Silésie
 Wilamowice, village du powiat de Cieszyn, dans la voïvodie de Silésie
 Wilamowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Wilamowice, village de la voïvodie de Mazovie

Homonymie de localités